Diploconcha spirula är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Phansalkar 1973. Diploconcha spirula ingår i släktet Diploconcha, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
spirula